CSR poate însemna:

 Combinatul Siderurgic Reșița, fostul nume al companiei TMK Reșița
 Complexul Sportiv Raional Orhei, un complex sportiv din 
 Cambridge Silicon Radio, o companie engleză, producătoare de echipamente de comunicație Bluetooth, cotată în FTSE 250.
 Campsite Reconnaissance
 Canadian Speedcore Resistance
 Certificate Signing Request
 Chemical Safety Reports
 China South Locomotive and Rolling Stock Industry (Group) Corporation (CSR)
 Conflict Serializability, termen folosit în sisteme de management al bazelor de date
 Congregatio Sororum an Sancto Redemptore
 Coherent Synchrotron Radiation, un effect observat în acceleratoare de particule
 Control and Status Register
 Controlled Shear Rate
 Corporate Social Responsibility
 Customer Self Repair
 Customer Service Representative
 ČSR prescurtare pentru Cehoslovacia începând cu anul 1961